Орден Академических пальм — название государственных наград ряда стран:

 Орден Академических пальм — награда Франции.
 Орден Академических пальм — награда Буркина-Фасо.
 Орден Академических пальм — награда Нигера.
 Орден Академических пальм — награда Сенегала.
 Орден Академических пальм — награда Центрально-Африканской Республики.